I canneti – romanzo dello scrittore giapponese Jun'ichirō Tanizaki
 Giambattista Canneti – oratore, poeta e religioso italiano
 Biotopo Canneti di San Cristoforo – area naturale protetta della provincia di Trento
 Ratto dei canneti – roditore

Pagine correlate 

 Canneto